Concepción megye, megye Paraguayban
Concepción megye, megye Argentína Corrientes tartományában
Concepción megye, megye Argentína Misiones tartományában